

Muzyka 
 Panik (zespół muzyczny) – niemiecki zespół muzyczny
 Panik – album zespołu Panik

Osoby 
 Joe Panik – amerykański baseballista
 Richard Pánik – słowacki hokeista

Inne 
 Panik – wieś w Armenii